Rhodinicola är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Levinsen 1878. Rhodinicola ingår i familjen Clausiidae.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Rhodinicola